

Кирнешть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Тотешть.

Кирнешть () — село у Ніспоренському районі.